Ба́ринов, Алекса́ндр Никола́евич:
 Баринов, Александр Николаевич (1872 — после 1906) — инженер путей сообщений.
 Баринов, Александр Николаевич — капитан ледоколов «Арктика», «Россия» и «Ленин».